Family Affair peut faire référence à :  
 Cher oncle Bill, série télévisée américaine des années 1960 ;
 Family Affair, remake de Cher oncle Bill ;
 A Family Affair, film américain sorti en 1921 et réalisé par Alfred J. Goulding ;
 Secrets de famille (A Family Affair), film américain sorti en 1937 et réalisé par George B. Seitz ;
 A Family Affair, film américain réalisé par Helen Lesnick, sorti en 2001 ;
 Family Affair, film documentaire de 2010 ;  
 Family Affair, téléfilm sud-coréen de 2019 ;   
 Family Affair, chanson de Sly and the Family Stone (1971) ;
 Family Affair, chanson de Mary J. Blige.